Sally, Irene and Mary – musical di Broadway del 1922 diretto da Frank Smithson

Film
Le tre grazie (Sally, Irene and Mary) – film muto statunitense del 1925 diretto da Edmund Goulding
Sally, Irene and Mary – film statunitense del 1938 diretto da William A. Seiter